Donnybrook kan syfta på:

 Donnybrook (film) – en amerikansk/fransk film från 2018 i regie av Tim Sutton

Geografi

Australien 

 Donnybrook (ort i Australien), Western Australia, Donnybrook-Balingup,

Irland 

 Donnybrook (ort i Irland), Leinster, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar